Mazocraeoides är ett släkte av plattmaskar. Mazocraeoides ingår i familjen Mazocraeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Mazocraeoides